We Can Do Anything è un album di cover realizzate dal gruppo skinhead gallese The Oppressed.

Tracce

Collegamenti esterni